Сту́руа () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Стуруа, Андрей Мэлорович (род. 1950) — тележурналист, комментатор телеканала ТВ Центр.
 
 Стуруа, Зураб Гивиевич (род. 1959) — грузинский шахматист, гроссмейстер.
 Стуруа, Иван Фёдорович (1870—1931) — грузинский революционер, нарком земледелия Грузинской ССР.
 Стуруа, Мэлор Георгиевич (1928—2021) — журналист-международник.